Reuß zu Ebersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Sophie Reuß zu Ebersdorf (1720–1791), Lausitzer Gutsbesitzerin 
 Auguste Reuß zu Ebersdorf (1757–1831), Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Benigna Marie Reuß zu Ebersdorf (1695–1751), deutsche Kirchenliederdichterin
 Erdmuthe Benigna Reuß zu Ebersdorf (1670–1732), deutsche Pietistin
 Erdmuthe Dorothea Reuß zu Ebersdorf (1700–1756), deutsche Pietistin und Kirchenliederdichterin, siehe Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf
 Ernestine Eleonore Reuß zu Ebersdorf (1706–1766), deutsche Pietistin

Siehe auch:
 Ebersdorf